Dobrota peut désigner :
au Monténégro
Dobrota, un village situé dans la municipalité de Kotor ;

au cinéma
Dobrota, un film de 1977